De World Series of Darts Finals 2015 was de eerste editie van de World Series of Darts Finals, georganiseerd door de Professional Darts Corporation. Het toernooi werd gehouden van 21 tot 22 november in de Braehead Arena te Glasgow.

Gekwalificeerde spelers
Het deelnemersveld bestond uit 24 spelers. De top-8 van de World Series toernooien van 2015 in  Dubai,  Japan, Perth,  Sydney en Auckland waren de geplaatste spelers en stroodmen in de tweede ronde in.

Daarnaast bestond het deelnemersveld uit twaalf uitgenodigde spelers, die vanaf de eerste ronde aan de bak moesten. Hiervan waren Thornton, White, Chisnall en Whitlock uitgenodigd, omdat zij de vier beste ongeplaatste spelers van de PDC Order of Merit waren.

Ook vond er een kwalificatietoernooi plaats in Coventry op 23 oktober, waarin vier plekken te vergeven waren.

Schema
De loting vond plaats op 27 september 2015.

World Series of Darts Finals 2015